Alston kan avse följande:

Personer
 Alston Wise, kanadensisk ishockeyspelare.
 Eric Alston Christenson, amerikansk botaniker. 
 Joseph Alston, amerikansk politiker. 
 Willis Alston, amerikansk politiker.

Platser
 Alston, Cumbria, ort i grevskapet Cumbria, England, Storbritannien
 Alston, East Devon, ort i grevskapet Devon, England, Storbritannien
 Alston, South Hams, ort i grevskapet Devon, England, Storbritannien
 Alston, Georgia, ort i delstaten Georgia, USA
 Alston, Lancashire, grevskapet Lancashire, England, Storbritannien
 Alston, Suffolk, grevskapet Suffolk, England, Storbritannien

Se även
 Alston Moor
 Bere Alston
 Mount Alston